Toebelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Toebelmann (1884–1947), deutscher Bankier
 Fritz Toebelmann (1874–1914), deutscher Architekt und Archäologe
 Georg Toebelmann (1835–1909), deutscher Architekt